Il nome Andrea Terzi può essere riferito ad:

 Andrea Terzi (1819-1897), patriota lombardo
 Andrea Terzi (1842-1918), pittore siciliano
Andrea Terzi, economista
Andrea Terzi, traduttore